Det finns flera personer med namnet Stina Bergman:

Stina Bergman (1888-1976), svensk författare. Se Stina Bergman (författare)
Stina Bergman (född 1977), svensk regissör. Se Stina Bergman (regissör)